Linberg steht für:

 Linberg (Oregon), ein Gemeindefreies Gebiet im Columbia County (Oregon) im US-Bundesstaat Oregon

Linberg ist der Familienname folgender Personen:

 Irmela Linberg (geb. Tittelbach, 1888 bis 1960), deutschbaltische Schriftstellerin
 Nikolai Linberg (* 1915), estnischer Fußballnationalspieler